Eine Saugflasche ist
ein Laborgerät, siehe Saugflasche (Labor)
eine Flasche zur Ernährung von Kleinkindern, siehe Babyflasche